Османіє (місто)
 Османіє (провінція)